Анцифорово — название нескольких населённых пунктов:
 Анцифорово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Анцифорово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Анцифорово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Анцифорово — деревня в Торжокском районе Тверской области.